Word of mouth puede hacer referencia a:

Conceptos 
 La forma de comunicación boca a boca (en inglés, word of mouth).
 El marketing de boca a boca (en inglés, word of mouth marketing), una forma de mercadeo.

Música 
 Word of Mouth, álbum de Jaco Pastorius de 1981.
Word of Mouth, álbum de Toni Basil de 1982.
Word of Mouth, álbum de Matt Finnish de 1984.
 Word of Mouth, álbum de The Kinks de 1984.
 Word of Mouth, álbum de Mike and the Mechanics de 1991.
Word of Mouth, álbum de Vicious Rumors de 1994.
Word of Mouth, álbum de Vin Garbutt de 1999.
Word of Mouth, álbum de The Blueskins de 2004.
Word of Mouth, álbum de John Reuben de 2007.
 Word of Mouth, álbum de The Wanted de 2013.
 World of Mouth Tour, gira de The Wanted.